Der Name Dizy bezeichnet verschiedene Orte:
 eine Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz, siehe Dizy VD
 eine Gemeinde im Département Marne, Frankreich, siehe Dizy (Marne)
 eine Gemeinde im Département Aisne, Frankreich, siehe Dizy-le-Gros

Siehe auch:
 Dizzy
 Dizi
 DISY
 Disi